Jorge Pina puede referirse a:

 Jorge Pina Pérez (1977-), esgrimista español;
 Jorge Pina Roldán (1983-), futbolista español.